Trogia venenata — смертельно ядовитый вид грибов из семейства негниючниковых, распространённый в провинции Юньнань на юго-западе Китая.

Небольшой гриб белого цвета. Встречается в горной местности, на высотах от 1700 до 3000 м над уровнем моря. Развивается на гнилой древесине. Описан в 2012 году, является близким родственником давно известного вида Trogiа infundibuliformis.

Употребление в пищу смертельно как для людей, так и для мышей, так как гриб содержит две токсичных аминокислоты. Это предполагаемая причина .

В декабре 2012 года было объявлено, что доктор Сю Цзяньпин () собирал образцы Trogia venenata в Юньнани в течение последних трех лет, и его исследование показало, что концентрации бария (ранее считавшегося одной из причин отравления) в дикорастущих грибах не очень высоки: не выше, чем в обычных продуктах, таких как птица и рыба.

С момента публикации широко известной статьи в журнале Science за 2010 год не было зарегистрировано ни одного случая синдрома внезапной смерти Юньнани.

См. также 
 Список смертельно ядовитых видов грибов
 Отравление грибами

Примечания 

Негниючниковые
Ядовитые грибы